Ansan Gakgol FV ist ein Fußballverein aus Ansan, Gyeonggi-do in Südkorea. Der Verein spielt aktuell in der K5 League, der sechsthöchsten Spielklasse Südkoreas.

Geschichte

Gründung 
Gegründet wurde der Verein im Jahr 2008.

Amateurspielzeiten (2008–2016) 
Bis zur Eingliederung in die K7 League, nahm der Verein an verschiedenen Amateurligen teil. Ende 2016 gaben sie bekannt, an der neugegründeten K7 League teilnehmen zu wollen.

Eingliederung in die Divisions-League (Seit 2017) 
In ihrer ersten K7-League-Spielzeit konnten sie die Staffel auf Anhieb für sich gewinnen. In der anschließend ebenfalls neugegründeten K6 League konnte der Verein sich erneut durchsetzen und mit dem 1. Platz die Staffel gewinnen.

Historie-Übersicht

Stadion 
Der Verein selber besitzt aktuell kein eigenes Heimstadion.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Südkoreanischer Fußballverein
Sport (Ansan)